Ле́в пусты́ни  () — ливийский исторический, эпический и военный фильм 1981 года, снятый сирийско-американским режиссёром Мустафой Аккадом. Рассказывет о национальном герое ливийского народа — Омаре Мухтаре.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1929 году. Бенито Муссолини назначает генерала Родольфо Грациани на должность губернатора колонии Ливии. Сопротивление итальянцам возглавляет Омар Мухтар. Несмотря на значительную технологический разрыв в вооружении и несение больших потерь, на протяжении 20 лет бойцы сопротивления не позволяют итальянцам окончательно завладеть Ливией. В конце концов Мухтара берут в плен и судят как повстанца. Его адвокат апеллирует к тому, что Мухтар никогда не признавал итальянского господства, поэтому не может быть осуждён как повстанец. По мнению адвоката, с Мухтаром должны обращаться как с военнопленным. Однако судьи отвергают этот довод, и Мухтара казнят через повешение.

В ролях

Критика 
Фильм получил умеренные отзывы критиков. Так, газета The Guardian охарактеризовала его как затянутый и местами непрофессиональный, но достаточно точно передающий итальянских колонизаторов и ливийских сопротивленцев. Газета же The New York Times отметила качественную постановку батальных сцен и хорошую подборку актёров.

В Италии фильм был в 1982 г. запрещен к показу, потому что, по словам премьер-министра Джулио Андреотти, он «наносит ущерб итальянской армии».

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы Ливии
Фильмы-биографии США
Военные фильмы США
Исторические фильмы о XX веке
Фильмы на английском языке
Фильмы о Ливии